Поппи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.

Население составляет 6077 человек (2008 г.), плотность населения составляет 63 чел./км². Занимает площадь 97 км². Почтовый индекс — 52014. Телефонный код — 0575.

Покровителем населённого пункта считается святой San Torello.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.poppi.ar.it/

См. также 
 Замок Фронзола

Ссылки 
 http://www.comune.poppi.ar.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/